Tropismes bezeichnet:

 Tropismes, den französischen Titel des Werks Tropismen von Nathalie Sarraute
Tropismes (Buchhandlung), Buchhandlung in Brüssel